Stirling peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 Cité de Stirling, à Perth
 , banlieue de Perth dans la Cité de Stirling ;
 Circonscription de Stirling, circonscription électorale de la Chambre des représentants de l'Australie ;
 , en Australie-Occidentale ;
 , circonscription électorale à l'Assemblée législative de l'Australie-Occidentale ;
 Chaîne de Stirling, montagnes au sud de l'Australie-Occidentale ;
 Mont Stirling, au Victoria ;
 Stirling (Australie-Méridionale), ville à l'est d'Adelaide ;
  ;
 Stirling, ville fantôme près de , dans l'État de Victoria ;
 Parc Stirling, portion du , en Australie-Méridionale.

Canada 
 Stirling (Alberta), village ;
 Stirling, village du canton de , en Ontario.

États-Unis 
 , communauté incorporée ;
 , plantation historique.

Nouvelle-Zélande 
 Chutes Stirling, chute d'eau en Nouvelle-Zélande.
 Stirling une petite ville du district de Clutha dans la région d'Otago

Royaume-Uni 
 Stirling, ville en Écosse où se déroula la bataille du pont de Stirling ;
 le Stirling, council area en Écosse ;
 Stirling, circonscription électorale britannique située en Écosse ;
 Stirling, circonscription électorale écossaise ;
 Stirling, circonscription du Parlement d'Écosse.

Patronyme

 Bob Stirling (1915-1991), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 David Stirling (1915-1990), militaire britannique, créateur du Special Air Service ;
 Elizabeth Stirling (1819-1895), compositrice et organiste anglaise ;
 
 Grote Stirling (1875-1953), homme politique canadien de Colombie-Britannique ;
 James Stirling (1692-1770), mathématicien britannique ;
 James Stirling (1791-1865),  amiral,  administrateur colonial britannique, premier gouverneur d'Australie-Occidentale ;
 James Stirling (1926-1992), architecte britannique ;
 Jane Stirling (1804-1859), aristocrate et mécène écossaise ;
 Linda Stirling (1921-1997), actrice américaine ;
 Lindsey Stirling, violoniste américaine ;
 Matthew Stirling (1896-1975), anthropologue et archéologue américain ;
 Rachael Stirling (née en 1977), actrice anglaise ;
 Robert Stirling, pasteur écossais (1790-1878), inventeur du moteur Stirling ;
 Stephen Michael Stirling, auteur de science-fiction et de fantasy ;
 Waite Stirling (1829-1923), missionnaire anglican en Amérique du Sud.

Autres
 Le moteur Stirling, moteur à combustion externe.
 La formule de Stirling nommée d'après le mathématicien James Stirling.
 Les nombres de Stirling introduits en combinatoire par le mathématicien James Stirling.
 Prix Stirling, prix d'architecture nommé d'après l'architecte James Stirling.
 Short Stirling, bombardier britannique de la Seconde Guerre mondiale.

Note

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme